Huit comtés des États-Unis portent le nom de comté de Fulton (), la plupart nommés ainsi en l'honneur de Robert Fulton (1765-1815), inventeur du premier navire à vapeur () :
le comté de Fulton, situé dans l'État de l'Arkansas ; baptisé en l'honneur de William Savin Fulton (1795-1844), gouverneur du Territoire de l'Arkansas (1835-1836) juste avant l'admission de cet État dans l'Union ;
le comté de Fulton, situé dans l'État de Géorgie ;
le comté de Fulton, situé dans l'État de l'Illinois ;
le comté de Fulton, situé dans l'État de l'Indiana ;
le comté de Fulton, situé dans le Commonwealth du Kentucky ;
le comté de Fulton, situé dans l'État de New York ;
le comté de Fulton, situé dans l'État de l'Ohio ;
le comté de Fulton, situé dans le Commonwealth de Pennsylvanie.